Di seguito una lista di asteroidi dal numero 208001 al 209000 con data di scoperta e scopritore.

208001-208100 

|-
| 208001 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 208002 - ||  || 26 giugno 1998 || Elst, E. W.
|-
| 208003 - ||  || 26 luglio 1998 || Elst, E. W.
|-
| 208004 - ||  || 26 luglio 1998 || Elst, E. W.
|-
| 208005 - ||  || 19 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 208006 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 208007 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 208008 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 208009 - ||  || 27 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 208010 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 208011 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 208012 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 208013 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 208014 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 208015 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 208016 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 208017 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 208018 - ||  || 15 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 208019 - ||  || 22 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 208020 - ||  || 22 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 208021 - ||  || 24 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 208022 - ||  || 10 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 208023 - ||  || 14 gennaio 1999 || LINEAR
|-
| 208024 - ||  || 11 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 208025 - ||  || 22 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 208026 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 208027 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 208028 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 208029 - ||  || 8 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 208030 - ||  || 11 giugno 1999 || CSS
|-
| 208031 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 208032 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 208033 - || 1999 QR || 20 agosto 1999 || Klet
|-
| 208034 - ||  || 8 settembre 1999 || Starkenburg
|-
| 208035 - ||  || 11 settembre 1999 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 208036 - ||  || 14 settembre 1999 || Comba, P. G.
|-
| 208037 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 208038 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 208039 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 208040 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 208041 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 208042 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 208043 - ||  || 14 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 208044 - ||  || 4 settembre 1999 || CSS
|-
| 208045 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 208046 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 208047 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 208048 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 208049 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 208050 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 208051 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 208052 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 208053 - ||  || 14 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 208054 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 208055 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 208056 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 208057 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 208058 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 208059 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 208060 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 208061 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 208062 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 208063 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 208064 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 208065 - ||  || 28 ottobre 1999 || CSS
|-
| 208066 - ||  || 19 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 208067 - ||  || 9 novembre 1999 || Korlević, K.
|-
| 208068 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 208069 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 208070 - ||  || 10 novembre 1999 || Elst, E. W.
|-
| 208071 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 208072 - ||  || 5 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 208073 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 208074 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 208075 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 208076 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 208077 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 208078 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 208079 - ||  || 6 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 208080 - ||  || 7 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 208081 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 208082 - ||  || 29 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 208083 - ||  || 2 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 208084 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 208085 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 208086 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 208087 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 208088 - ||  || 6 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 208089 - ||  || 8 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 208090 - ||  || 8 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 208091 - ||  || 13 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 208092 - ||  || 14 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 208093 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 208094 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 208095 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 208096 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 208097 - ||  || 6 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 208098 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 208099 - ||  || 9 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 208100 - ||  || 8 gennaio 2000 || Spacewatch
|}

208101-208200 

|-
| 208101 - ||  || 7 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 208102 - ||  || 26 gennaio 2000 || Korlević, K.
|-
| 208103 - ||  || 29 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 208104 - ||  || 29 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 208105 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 208106 - ||  || 26 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 208107 - ||  || 29 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 208108 - ||  || 27 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 208109 - ||  || 16 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 208110 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 208111 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 208112 - ||  || 1 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 208113 - ||  || 7 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 208114 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 208115 - ||  || 15 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 208116 - ||  || 7 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 208117 - ||  || 6 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 208118 - ||  || 6 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 208119 - ||  || 5 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 208120 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 208121 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 208122 - ||  || 28 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 208123 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 208124 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 208125 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 208126 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 208127 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 208128 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 208129 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 208130 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 208131 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 208132 - ||  || 25 febbraio 2000 || Pauwels, T.
|-
| 208133 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 208134 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 208135 - ||  || 2 marzo 2000 || Tesi, L., Boattini, A.
|-
| 208136 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 208137 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 208138 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 208139 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 208140 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 208141 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 208142 - ||  || 12 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 208143 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 208144 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 208145 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 208146 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 208147 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 208148 - ||  || 27 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 208149 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 208150 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 208151 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 208152 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 208153 - ||  || 6 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 208154 - ||  || 8 aprile 2000 || Bickel, W.
|-
| 208155 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 208156 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 208157 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 208158 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 208159 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 208160 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 208161 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 208162 - ||  || 27 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 208163 - ||  || 3 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 208164 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 208165 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 208166 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 208167 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 208168 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208169 - ||  || 2 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 208170 - || 2000 QG || 21 agosto 2000 || Comba, P. G.
|-
| 208171 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208172 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208173 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208174 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208175 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208176 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208177 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208178 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208179 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208180 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208181 - ||  || 31 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 208182 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208183 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208184 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208185 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208186 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208187 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208188 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208189 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208190 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208191 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208192 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208193 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208194 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208195 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 208196 - ||  || 27 agosto 2000 || Buie, M. W.
|-
| 208197 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208198 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208199 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208200 - ||  || 5 settembre 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|}

208201-208300 

|-
| 208201 - ||  || 7 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 208202 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208203 - ||  || 21 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208204 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208205 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208206 - ||  || 26 settembre 2000 || BATTeRS
|-
| 208207 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208208 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208209 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208210 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208211 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208212 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208213 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208214 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208215 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208216 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208217 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208218 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208219 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208220 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208221 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208222 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208223 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208224 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208225 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208226 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208227 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208228 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208229 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208230 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208231 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208232 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208233 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208234 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208235 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208236 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 208237 - ||  || 29 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 208238 - ||  || 29 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 208239 - ||  || 29 settembre 2000 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 208240 - ||  || 26 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 208241 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 208242 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 208243 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 208244 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 208245 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 208246 - ||  || 29 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 208247 - ||  || 29 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 208248 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 208249 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 208250 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 208251 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 208252 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 208253 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 208254 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 208255 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 208256 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 208257 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 208258 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 208259 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 208260 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 208261 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 208262 - ||  || 25 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 208263 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 208264 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 208265 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 208266 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 208267 - ||  || 24 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 208268 - ||  || 23 novembre 2000 || Hug, G.
|-
| 208269 - || 2000 XM || 1 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 208270 - || 2000 XQ || 1 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 208271 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 208272 - ||  || 22 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 208273 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 208274 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 208275 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 208276 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 208277 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 208278 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 208279 - ||  || 17 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 208280 - ||  || 16 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 208281 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 208282 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 208283 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 208284 - ||  || 17 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 208285 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 208286 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 208287 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 208288 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 208289 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 208290 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 208291 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 208292 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 208293 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 208294 - ||  || 22 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 208295 - ||  || 19 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 208296 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 208297 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 208298 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 208299 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 208300 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|}

208301-208400 

|-
| 208301 - ||  || 17 marzo 2001 || Comba, P. G.
|-
| 208302 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 208303 - ||  || 20 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 208304 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 208305 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 208306 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 208307 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 208308 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 208309 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 208310 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 208311 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 208312 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 208313 - ||  || 19 maggio 2001 || NEAT
|-
| 208314 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 208315 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 208316 - || 2001 ME || 16 giugno 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 208317 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 208318 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 208319 - ||  || 24 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 208320 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 208321 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 208322 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 208323 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 208324 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 208325 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 208326 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 208327 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 208328 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 208329 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 208330 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 208331 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 208332 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 208333 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 208334 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 208335 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 208336 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 208337 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 208338 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 208339 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 208340 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 208341 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 208342 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 208343 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 208344 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 208345 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 208346 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 208347 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 208348 - ||  || 9 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 208349 - ||  || 11 settembre 2001 || Badlands
|-
| 208350 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208351 Sielmann ||  || 8 settembre 2001 || Knöfel, A.
|-
| 208352 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208353 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208354 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208355 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208356 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208357 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208358 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208359 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208360 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208361 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 208362 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208363 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208364 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208365 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208366 - ||  || 6 settembre 2001 || NEAT
|-
| 208367 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 208368 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208369 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 208370 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208371 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208372 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208373 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208374 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208375 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208376 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208377 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 208378 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208379 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208380 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208381 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208382 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208383 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208384 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208385 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208386 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208387 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208388 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208389 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208390 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208391 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208392 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208393 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208394 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208395 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208396 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208397 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208398 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208399 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208400 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|}

208401-208500 

|-
| 208401 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208402 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208403 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208404 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208405 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208406 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208407 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208408 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208409 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208410 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208411 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208412 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208413 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 208414 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 208415 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 208416 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 208417 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208418 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208419 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208420 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 208421 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 208422 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 208423 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 208424 - ||  || 23 settembre 2001 || NEAT
|-
| 208425 Zehavi ||  || 18 settembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 208426 - ||  || 25 settembre 2001 || NEAT
|-
| 208427 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208428 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208429 - ||  || 14 ottobre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 208430 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208431 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208432 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208433 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208434 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208435 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208436 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208437 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208438 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208439 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208440 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208441 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208442 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 208443 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208444 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208445 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208446 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208447 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208448 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 208449 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208450 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208451 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208452 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208453 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208454 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208455 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208456 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208457 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208458 - ||  || 11 ottobre 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 208459 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208460 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208461 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208462 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208463 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208464 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208465 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 208466 - ||  || 20 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 208467 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208468 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 208469 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208470 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208471 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208472 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208473 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208474 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208475 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208476 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208477 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208478 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208479 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208480 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208481 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208482 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208483 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208484 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 208485 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 208486 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 208487 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 208488 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 208489 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 208490 - ||  || 12 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 208491 - ||  || 12 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 208492 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 208493 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 208494 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 208495 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 208496 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 208497 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 208498 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 208499 Shokasonjuku ||  || 17 novembre 2001 || Nakamura, A.
|-
| 208500 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|}

208501-208600 

|-
| 208501 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 208502 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 208503 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 208504 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 208505 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 208506 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 208507 - || 2001 XO || 6 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208508 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208509 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208510 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208511 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208512 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208513 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208514 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208515 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208516 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208517 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208518 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208519 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208520 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208521 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208522 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208523 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208524 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208525 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208526 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208527 - ||  || 15 dicembre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 208528 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208529 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208530 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208531 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208532 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208533 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208534 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208535 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208536 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 208537 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 208538 - ||  || 9 gennaio 2002 || Bohyunsan
|-
| 208539 - ||  || 11 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 208540 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208541 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208542 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208543 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208544 - ||  || 12 gennaio 2002 || Deep Lens Survey
|-
| 208545 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208546 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208547 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208548 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208549 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208550 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208551 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208552 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208553 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208554 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208555 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208556 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208557 - ||  || 7 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 208558 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208559 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208560 - ||  || 13 gennaio 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 208561 - ||  || 22 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 208562 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 208563 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208564 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208565 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208566 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 208567 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 208568 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 208569 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 208570 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 208571 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 208572 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208573 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208574 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208575 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208576 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208577 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208578 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208579 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208580 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208581 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208582 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208583 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208584 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208585 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208586 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208587 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208588 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208589 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 208590 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208591 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208592 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208593 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208594 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208595 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208596 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208597 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208598 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208599 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208600 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|}

208601-208700 

|-
| 208601 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208602 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208603 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208604 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208605 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208606 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208607 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208608 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208609 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 208610 - ||  || 4 febbraio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 208611 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 208612 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 208613 - ||  || 6 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 208614 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 208615 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 208616 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 208617 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208618 - ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 208619 - ||  || 3 marzo 2002 || NEAT
|-
| 208620 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208621 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208622 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 208623 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 208624 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 208625 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208626 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208627 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208628 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 208629 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208630 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208631 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208632 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208633 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208634 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208635 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208636 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208637 - ||  || 15 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208638 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 208639 - ||  || 5 marzo 2002 || NEAT
|-
| 208640 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 208641 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 208642 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 208643 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 208644 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 208645 - ||  || 9 marzo 2002 || CSS
|-
| 208646 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 208647 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 208648 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 208649 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 208650 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 208651 - ||  || 15 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 208652 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208653 - ||  || 20 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 208654 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208655 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208656 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 208657 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 208658 - ||  || 17 marzo 2002 || NEAT
|-
| 208659 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 208660 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 208661 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 208662 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 208663 - ||  || 12 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 208664 - ||  || 14 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 208665 - ||  || 15 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 208666 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208667 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208668 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208669 - ||  || 3 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 208670 - ||  || 4 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 208671 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 208672 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 208673 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 208674 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208675 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208676 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208677 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 208678 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208679 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208680 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208681 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 208682 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 208683 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208684 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 208685 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 208686 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 208687 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208688 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 208689 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 208690 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208691 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 208692 - ||  || 14 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 208693 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 208694 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208695 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 208696 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208697 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208698 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208699 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 208700 - || 2002 JK || 3 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|}

208701-208800 

|-
| 208701 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 208702 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208703 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208704 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208705 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208706 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208707 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208708 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208709 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208710 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208711 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208712 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208713 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208714 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208715 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208716 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208717 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208718 - ||  || 12 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208719 - ||  || 14 maggio 2002 || NEAT
|-
| 208720 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208721 - ||  || 4 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 208722 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 208723 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208724 - ||  || 8 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 208725 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208726 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 208727 - ||  || 18 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 208728 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 208729 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 208730 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 208731 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 208732 - ||  || 3 giugno 2002 || NEAT
|-
| 208733 - ||  || 7 giugno 2002 || NEAT
|-
| 208734 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 208735 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 208736 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 208737 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 208738 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 208739 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 208740 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 208741 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 208742 - ||  || 11 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 208743 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 208744 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 208745 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 208746 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 208747 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 208748 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 208749 - ||  || 16 luglio 2002 || Bickel, W.
|-
| 208750 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 208751 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 208752 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208753 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208754 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208755 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208756 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208757 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 208758 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 208759 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 208760 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208761 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208762 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208763 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 208764 - ||  || 13 agosto 2002 || Tenagra
|-
| 208765 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 208766 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 208767 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 208768 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 208769 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 208770 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 208771 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 208772 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 208773 - ||  || 15 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 208774 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 208775 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 208776 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 208777 - ||  || 8 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 208778 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208779 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208780 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208781 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208782 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208783 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208784 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208785 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208786 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208787 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208788 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208789 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 208790 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208791 - ||  || 29 agosto 2002 || Matson, R.
|-
| 208792 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208793 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208794 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208795 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208796 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208797 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208798 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208799 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208800 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|}

208801-208900 

|-
| 208801 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208802 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208803 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208804 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208805 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208806 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208807 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208808 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208809 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208810 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 208811 - || 2002 RQ || 3 settembre 2002 || Kušnirák, P.
|-
| 208812 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 208813 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208814 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208815 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208816 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 208817 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 208818 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 208819 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 208820 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 208821 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 208822 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 208823 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208824 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 208825 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 208826 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 208827 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 208828 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 208829 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 208830 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 208831 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 208832 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 208833 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 208834 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 208835 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208836 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208837 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208838 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208839 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208840 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208841 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208842 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208843 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208844 - ||  || 13 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 208845 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208846 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208847 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208848 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208849 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208850 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208851 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208852 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208853 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208854 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208855 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208856 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208857 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208858 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208859 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208860 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208861 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208862 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 208863 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208864 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 208865 - ||  || 16 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 208866 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 208867 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 208868 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208869 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 208870 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208871 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208872 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208873 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208874 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208875 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208876 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208877 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208878 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208879 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208880 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208881 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208882 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 208883 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 208884 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208885 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208886 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208887 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208888 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208889 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208890 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208891 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208892 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208893 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208894 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208895 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208896 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 208897 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208898 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208899 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208900 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|}

208901-209000 

|-
| 208901 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208902 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208903 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208904 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208905 - ||  || 9 ottobre 2002 || Bickel, W.
|-
| 208906 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208907 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208908 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 208909 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208910 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208911 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208912 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208913 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208914 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 208915 Andrewashcraft ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 208916 Robertcaldwell ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 208917 Traviscarter ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 208918 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208919 - ||  || 28 ottobre 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 208920 - ||  || 28 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208921 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208922 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208923 - ||  || 30 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 208924 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208925 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208926 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 208927 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 208928 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208929 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208930 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 208931 - ||  || 1 novembre 2002 || La Palma
|-
| 208932 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 208933 - ||  || 4 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 208934 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 208935 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 208936 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 208937 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 208938 - ||  || 4 novembre 2002 || La Palma
|-
| 208939 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 208940 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 208941 - ||  || 6 novembre 2002 || Needville
|-
| 208942 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 208943 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 208944 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 208945 - ||  || 13 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 208946 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 208947 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 208948 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 208949 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 208950 - ||  || 14 novembre 2002 || NEAT
|-
| 208951 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 208952 - ||  || 21 novembre 2002 || NEAT
|-
| 208953 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 208954 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 208955 - ||  || 25 novembre 2002 || NEAT
|-
| 208956 - || 2002 XV || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208957 - ||  || 2 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 208958 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 208959 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 208960 - ||  || 2 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 208961 - ||  || 7 dicembre 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 208962 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208963 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208964 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208965 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208966 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208967 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208968 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208969 - ||  || 13 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208970 - ||  || 4 dicembre 2002 || Buie, M. W.
|-
| 208971 - ||  || 5 dicembre 2002 || Buie, M. W.
|-
| 208972 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208973 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208974 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 208975 - || 2002 YE || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 208976 - ||  || 28 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208977 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208978 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208979 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208980 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208981 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 208982 - ||  || 3 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 208983 - ||  || 3 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 208984 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 208985 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 208986 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 208987 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 208988 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 208989 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 208990 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 208991 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 208992 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 208993 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 208994 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 208995 - ||  || 12 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 208996 - ||  || 13 gennaio 2003 || Trujillo, C. A., Brown, M. E.
|-
| 208997 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 208998 - ||  || 3 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 208999 - ||  || 24 gennaio 2003 || Ferrando, R.
|-
| 209000 - ||  || 26 gennaio 2003 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0208001